Maria Cristina – stazione della linea 3 della Metropolitana di Barcellona
 Maria Cristina di Borbone-Francia – figlia di Enrico IV di Francia e moglie di Vittorio Amedeo I di Savoia
 Maria Cristina di Borbone-Napoli – figlia di Ferdinando I delle Due Sicilie e di Maria Carolina d'Asburgo-Lorena
 Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie – figlia di Francesco I delle Due Sicilie e di Maria Isabella di Borbone-Spagna
 Maria Cristina d'Asburgo-Teschen – regina reggente di Spagna
 Maria Cristina d'Asburgo-Lorena – arciduchessa d'Austria, figlia di Maria Teresa d'Asburgo
 Maria Cristina di Savoia – figlia di Vittorio Emanuele I di Savoia e moglie di Ferdinando II delle Due Sicilie
 Maria Cristina di Svezia – regina di Svezia